Мура́шко — українське прізвище. Відомі носії:

 Мурашко Василь Опанасович — військовий льотчик, командир Київського авіаційного загону Повітряного флоту УНР.
 Мурашко Данило Геннадійович — військовий льотчик, загиблий в ході російського вторгнення, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького.
 Денис Мурашко — полковник Білоруський (1659), Черкаський (1662—1663).
 Мурашко Леонтій Гнатович — Лео Мур (1889—1938) — російський і радянський сценарист, кінорежисер.
 Мурашко Михайло Альбертович — міністр охорони здоров'я Російської Федерації.
 Мурашко Микола Іванович — український художник і педагог.
 Мурашко Олег Іванович — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Мурашко Олександр Олександрович — український живописець, педагог і громадський діяч.
 Мурашко Павло Васильович — український дисидент, політичний в'язень.
 Мурашко Тарас Павлович — словацький та український поет, прозаїк, публіцист.
 Мурашко Тетяна Миколаївна (* 1967) — українська співачка, заслужена артистка України (1992).
Українські прізвища